Суханов Владислав Олександрович — солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Суханов Вячеслав Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Суханов Олександр Никифорович — радянський партійний діяч.
 Суханов Віталій Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Суханов Володимир Єгорович — севастопольський скульптор.
 Суханов Микола Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Суханов Михайло Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Суханов Сергій Володимирович — український футболіст, захисник охтирського «Нафтовика-Укрнафти».
 Суханов-Подколзін Гаврило Гаврилович (1850—1900) — генерал-майор, камергер.